Neundorf ist der Ortsname von

 Neundorf (bei Schleiz), Gemeinde im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Nová Ves u Chrastavy, Gemeinde im Okres Liberec, Tschechien

 Neundorf (Anhalt), Ortsteil der Stadt Staßfurt, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Neundorf auf dem Eigen, Ortsteil der Stadt Herrnhut, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Neundorf (Aurachtal), Ortsteil der Gemeinde Aurachtal, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Neundorf (Harth-Pöllnitz), Ortsteil der Gemeinde Harth-Pöllnitz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Neundorf (Mitwitz), Ortsteil des Marktes Mitwitz, Landkreis Kronach, Bayern
 Neundorf (Pirna), Ortsteil der Stadt Pirna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Neundorf (Plauen), Ortsteil der Stadt Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Neundorf (Rosenthal am Rennsteig), Ortsteil der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Neundorf (Schalkau), Ortsteil der Gemeinde Schalkau in Thüringen
 Neundorf (Sugenheim), Ortsteil des Marktes Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Neundorf (Suhl), Ortsteil der kreisfreien Stadt Suhl, Thüringen
 Neundorf (Thermalbad Wiesenbad), Ortsteil der Gemeinde Thermalbad Wiesenbad, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Neundorf (Weitramsdorf), Ortsteil der Gemeinde Weitramsdorf, Landkreis Coburg, Bayern

 Neundorf (Sankt Vith), Dorf der Großgemeinde Sankt Vith, Belgien
 die deutsche Bezeichnung für Nowa Wieś in der Woiwodschaft Niederschlesien

Neundorf ist der Familienname von
 Rudolf Neundorf (1912–1967), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Nieder-Neundorf
 Ober-Neundorf
 Klein Neundorf
 Neuendorf (Begriffsklärung)
 Neudorf
 Naundorf